Karl Oppermann ist der Name folgender Personen:

* Karl Oppermann (Ingenieur, 1766) (Karl Johann Oppermann; Karl Ludwig Wilhelm Oppermann; Karl Ivanovič Opperman; Карл Иванович Опперман; 1766–1831), hessisch-russischer Militäringenieur, Kartograf und Offizier der Kaiserlich Russischen Armee
 Karl Oppermann (Bildhauer) (1839–1917), deutscher Bildhauer und Kunsttischler
 Karl Oppermann (Ingenieur, 1881) (Karl F. W. Oppermann; 1881–1946), deutscher Ingenieur, Regierungsbaurat und Schriftsteller
 Karl Oppermann (Maler) (1930–2022), deutscher Künstler, Maler und Hochschullehrer

 Karl Ludwig Oppermann (1789–1881), Schweizer Maler und Landschaftsmaler
 Karl Uwe Oppermann (* 1944), deutscher Politiker (CDU), Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft

Siehe auch
 Carl Oppermann